Sanon bezeichnet:
 Sânon, Fluss in Frankreich, Region Lothringen

Sanon ist der Familienname folgender Personen:
 Anselme Titianma Sanon (* 1937), burkinischer Geistlicher, Alterzbischof von Bobo-Dioulasso
 Emmanuel Sanon (1951–2008),  haitianischer Fußballspieler und -trainer
 Issuf Sanon (* 1999), ukrainischer Basketballspieler
 Lucas Kalfa Sanon (* 1951), burkinischer Geistlicher, Bischof von Banfora
 Valentin Sanon (* 1980), ivorischer Tennisspieler